Корейская Императорская семья
 Японский императорский дом
 Императорский дом Российской империи (Императорская фамилия)
 Королевская семья
 Королевская семья Великобритании